Alexis Preller (1911–1975), peintre sud-africain ;
 Friedrich Preller l'Ancien (1804-1878), peintre allemand ;
 Friedrich Preller le Jeune (1838–1901), peintre allemand fils du précédent ;
 Gustav Preller (1875-1943), écrivain sud-africain ;
  (1727-1786), compositeur allemand ;
  (1809–1861), philologue classique allemand.

Voir aussi 
 l'astéroïde 11855 Preller (1988 RS3), découvert en 1988.

Patronyme allemand